Le mot bergamasque désigne :
 (toujours avec une majuscule) un habitant de la ville de Bergame, province de Bergame, région Lombardie, en Italie
 le langage originaire des habitants de la province de Bergame et de la zone de Crema, variant de la langue lombarde orientale
 la bergamasque, danse populaire originaire de cette ville
 la Suite bergamasque, pièce pour piano de Claude Debussy
 Masques et bergamasques, suite d'orchestre de Gabriel Fauré
 le bergamasque, autre nom de la race de chiens aussi appelée berger de Bergame
 l'Ensemble vocal Bergamasque, chœur parisien créé en 2007 par la chef de chœur Marine Fribourg
 la méthode bergamasque, un procédé historique d'affinage de la fonte